

Persone 
 Niccolò Forteguerri, cardinale e vescovo cattolico italiano.
 Scipione Forteguerri, detto Carteromaco, grammatico e umanista italiano.
 Laudomia Forteguerri, poetessa italiana.
 Niccolò Forteguerri, accademico e presbitero italiano.

Edifici 
 Castellare dei Forteguerri, edificio storico di Siena.
 Torre dei Forteguerri, edificio medievale di Siena, in angolo tra via di Città e la piazza di Postierla.
 Villa Forteguerri, edificio storico di Pistoia